Cerik (Vrbovec), Kroatië
 Cerik (Brčko), Bosnië en Herzegovina